Miejscowości w USA:
 Slippery Rock – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
Gminy w USA:
 Slippery Rock (ang. Slippery Rock Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Slippery Rock (ang. Slippery Rock Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lawrence